Annie Sprinkle – ex attrice pornografica statunitense
 Ed Sprinkle – giocatore di football americano statunitense
 Ronald Leo Sprinkle – psicologo statunitense

Pagine correlate 
 Sprinkles